

Sigle 
 Slovenský futbalový zväz – Federazione calcistica della Slovacchia

Musica 
 sfz – abbreviazione di sforzato, riferito all'accento

Informatica 
 SFZ – formato di file